Vandel peut désigner :

Patronyme
Albert Vandel (1894-1980), un zoologiste et biospéologue français ;
Jean-Gaston Vandel, un pseudonyme utilisé par les écrivains belges Jean Libert (1913-1995) et Gaston Vandenpanhuyse (1913-1981) ;
Philippe Vandel (né en 1962), un journaliste et chroniqueur français ;

Autres
Vandel, une entreprise française de construction de tracteurs et de machines industrielles ;
Kaptah Vandel, une variété de pomme de terre.

Voir aussi
Adrien Vandelle (1902-1976), un fondeur, patrouilleur militaire et spécialiste du combiné nordique français ;
 ;
.

Homonymie de patronyme